La Superliga Série A 2015-2016 si è svolta dal 9 novembre 2015 al 3 aprile 2016: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club brasiliane e la vittoria finale è andata per la nona volta, la quarta consecutiva, al .

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, semifinali e finale, con i primi giocati al meglio delle due vittorie su tre gare, i secondi al meglio delle tre vittorie su cinque gare e l’ultima in gara unica.
Le ultime due classificate hanno acceduto al Torneio Seletivo 2016, competizione di spareggio/ripescaggio con le migliori classificate della Superliga Série B.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Semifinale

Finale

Classifica finale

Premi individuali

Statistiche

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016